Харальд Александрович Мянник (Harald Männik) (10.08.1926 — 07.12.2003) — эстонский государственный и хозяйственный деятель, лауреат Государственной премии СССР (1975).

Родился в Тидувере (Tiduvere) 10 августа 1926 года.

Окончил два курса Вана-Вигальского училища земледелия и садоводства, Янедский сельскохозяйственный техникум (1945), сельскохозяйственный факультет Тартуского государственного университета (1950) и Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1961).

Трудовая деятельность:
 1950—1952 заведующий экспериментальной фермой в Ворбусе.
 1952—1953 зав. отделом животноводства Тартуского областного управления сельского хозяйства;
 1953—1954 начальник Управления животноводства Министерства сельского хозяйства и закупок Эстонской ССР;
 1953—1958 директор Кадринской МТС.
 1961—1962 первый секретарь Тапинского райкома КПЭ,
 1962—1965 год — заместитель, первый заместитель министра сельского хозяйства Эстонской ССР.
 1965—1970 министр сельского хозяйства Эстонской ССР.
 1970—1975 директор опорно-показательного совхоза «Вильянди»;
 1975—1985 министр сельского хозяйства Эстонской ССР,
 1985—1987 заместитель председателя Государственного агропромышленного комитета Эстонской ССР.

После выхода на пенсию вернулся на бывший отцовский хутор, взял в аренду 42 га земли и стал фермером.

Кандидат сельскохозяйственных наук (1970), тема диссертации «Возможности увеличения производства животноводческих продуктов с помощью концентратного типа кормления и интенсификации возделывания зерновых культур в условиях Эстонской ССР».

Заслуженный агроном Эстонской ССР (1969). Награждён орденами «Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени (трижды).

Государственная премия СССР (1975) — за разработку и внедрение прогрессивной технологии в мясном и молочном животноводстве на примере ЭССР. Государственная премия Эстонской ССР (1975). 

Член КПСС с 1955 года; с 1961 по 1971 и с 1976 по 1990 год член ЦК КПЭ. Депутат Верховного Совета Эстонской ССР V, VI, VII, IX, X и XI созывов.
В 1975—1982 годах председатель президиума Федерации конного спорта Эстонии, в 1982—1987 годах — председатель президиума Общества садоводства и пчеловодства Эстонской ССР.

Умер в Таллине 7 декабря 2003 года, похоронен на Лесном кладбище.

Источники 
 Eesti majanduse biograafiline leksikon 1951*2000 AS Kirjastus Ilo, 2003
 O. Tamberg. Harald Männik kaasaegsete mälestustes. Saku, 2004.
 https://www.esbl.ee/biograafia/Harald_M%C3%A4nnik
 Ордена 

Заслуженные агрономы Эстонской ССР
Директора совхозов
Первые секретари районных комитетов КП Эстонии
Народные комиссары и министры Эстонской ССР
Члены ЦК КП Эстонии
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 11-го созыва
Министры сельского хозяйства Эстонии